Касьяново — название населённых пунктов:

Россия 
 Касьяново — село в Ульяновском районе Калужской области.
 Касьяново — деревня в Нижнеингашском районе Красноярского края.
 Касьяново — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Касьяново — деревня в Оханском районе Пермского края.
 Касьяново — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Касьяново — село в Вагайском районе Тюменской области.
 Касьяново — деревня в Любимском районе Ярославской области.

Украина 
 Касьяново — село, Хмелевский сельский совет, Роменский район, Сумская область.